Chrášťany is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:

 Chrášťany (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Chrášťany (okres České Budějovice), gemeente in okres České Budějovice
 Chrášťany (okres Kolín), gemeente in okres Kolín
 Chrášťany (okres Praha-západ), gemeente in okres Praha-západ
 Chrášťany (okres Rakovník), gemeente in okres Rakovník